5. mistrovství světa  ve volejbale mužů proběhlo v dnech 12. – 26. října v Sovětském svazu.

Turnaje se zúčastnilo 21 mužstev, rozdělených do čtyř čtyřčlenných jedné pětičlenné skupiny. Družstva na prvním a druhém místě postoupily do finálové skupiny, týmy na třetím místě hrály o 11.–20. místo. Tým který skončil ve skupině "B" na pátém místě ze soutěže vypadl. Družstvo Tuniska bylo pro nenastoupení k utkání s Izraelem diskvalifikováno. Mistrem světa se stal Sovětský svaz.

Výsledky a tabulky

Skupina A 

 Turecko těsně před šampionátem odřeklo účast.

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Finále 

 s hvězdičkou = zápas ze základní skupiny.

O 11.–20. místo 

 s hvězdičkou = zápas ze základní skupiny.
 Tunisko bylo diskvalifikováno pro nenastoupení k utkání s Izraelem.

Soupisky 
1.  SSSR

2.  Československo

 Trenér: Josef Brož

3.  Rumunsko

Konečné pořadí

Literatura 
 Stadión č. 43, 44/1962

Externí odkazy 
 (cs) Archiv časopisů
 (en) Sportovní statistiky
 (de) Sport-komplett

Mistrovství světa ve volejbale mužů
Volejbal v roce 1962
Volejbal v Sovětském svazu
Sportovní události v Moskvě
Sportovní události v Kyjevě
Sportovní události v Petrohradu
Sport v Rize